Feria de Madrid IFEMA, é uma instituição promotora de Feiras Comerciais, na cidade de Madrid, Espanha.

As atividades foram iniciadas em 1980. Em quase três décadas, já foram promovidos mais de 1.300 eventos com a participação de 75 milhões de visitantes.

Ligações externas 
 

Madrid